El término EPV puede referirse a:

 La abreviación para la Educación Plástica y Visual en la Educación Secundaria Obligatoria.
 La abreviación del  Ejército Popular Voluntario, que fue la Fuerza de la Frontera Noreste del Ejército Popular de Liberación reorganizada bajo ese nuevo nombre por el líder chino Mao Zedong. 
 La abreviación del Ejército Popular de Vietnam del norte.
Eva Pérez Villar